Breitungen (Südharz), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Breitungen (Werra), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen